Secrets de Polichinelle (2004, durée 52 minutes) est un film documentaire canadien de José Torrealba qui aborde le problème de l’homophobie au sein de l’armée canadienne.

Récompenses 
Ce film remporte deux prix :
 Prix Doc-lgtb pour le meilleur documentaire long métrage
 et le prix de l'International Gay & Lesbian Film Festival de Barcelone, Espagne en octobre
2004

Lien interne 
 Homophobie

Lien externe 
 synopsis et fiche du film

LGBT au cinéma au Canada